Brat bezeichnet:

 Brat, Originaltitel des russischen Films Der Bruder
 Subaru BRAT, ein Pickup-Truck des Automobilherstellers Subaru

Brat ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Brat (* 1964), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker (Republikanische Partei)
 Jala Brat (* 1986), bosnischer Rapper und Sänger

Siehe auch:
 Bratt